Kungsfiskar (Sebastidae) är en familj av fiskar. Kungsfiskar ingår i ordningen kindpansrade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sebastidae 133 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar